Decisión 3012 es el tercer episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Es el episodio ciento diecisiete de la serie, fue transmitida por Comedy Central en Estados Unidos el 27 de junio del 2012 y trasnmitada por FOX en Latinoamérica el 7 de abril del 2013. El episodio fue escrito por Patric M. Verrone	y dirigida por Dwayne Carey-Hill. La trama es una parodia del Movimiento Birther y John Titor.

Sinopsis 

Con el tiempo la Tierra se acerca a las elecciones, la cabeza del presidente Richard Nixon va a re postularse como presidente, construye su plataforma para mantenerse en el poder con la promesa de ordenar la construcción de una valla gigante alrededor de la parte sur del Sistema Solar para mantener alejados a los extraterrestre extranjeros ilegales. Leela, enojada porque no hay competencia para Nixon, trata de participar asistiendo a un debate de los otros candidatos. Aunque la mayoría de ellos simplemente no da a atender a la gente, se encuentra uno, el senador Chris Travers, quien parece honesto y con fuertes ideales de venta libre a Nixon, la mayoría de los cuales son ridiculizados por la audiencia. Más tarde lo encuentra solo en su casa de campaña, atacando a sus propios carteles en la desesperación. Ella intenta animarlo, y se convierte en su jefe de campaña.

Gracias a los esfuerzos de Leela pronto Travers se ubica en el centro de atención como candidato en primera vuelta, rápidamente ganando impulso. Nixon discretamente emplea a Bender para tratar de encontrar algún tipo de suciedad en el expediente político de Travers. Bender lucha por encontrar alguna mancha en la historia de Travers, logrando descubrir de que su segundo nombre es "Zaxxar", Nixon dice que ese nombre pareciera como extraterrestre, y exige que Travers muestre su "Certificado de la Tierra". Travers les dice a todos que él nació en la tierra, específicamente en un hospital en Kenia, pero se niega a mostrar el certificado. A medida que esto provoca una pérdida de puntos a favor de Nixon, Leela se toma a sí misma para recuperar el certificado, con la ayuda de Fry y de Bender.

En el hospital de Kenia "Nuestra Señora del Patriotismo", no son capaces de encontrar ningún registro y es justo cuando Travers los descubre. Él revela que él no tiene certificado de la Tierra debido a que aún no ha nacido y que él es un viajero del tiempo. Él va a nacer en este hospital mañana. En el futuro, con la barrera levantada, no habrían extranjeros para hacer el trabajo servil en la Tierra y Nixon asigna las tareas a los robots. Los robots dirigidos por Bender se vuelven en contra de la humanidad. Travers fue enviado de nuevo a partir de quince años en el futuro, con una copia del código para viajar en el tiempo, para detener a Nixon y evitar que gane esta elección. Travers, después de llegar al pasado, se había dedicado a prepararse, convirtiéndose en el mejor candidato para competir contra Nixon para evitar que esto suceda en el futuro. Leela se da cuenta de que esta es una historia convincente, y se encarga de anunciar el nacimiento de Travers que se emitirá en vivo para el mundo como para demostrar definitivamente que había nacido en la Tierra.

Travers pronto derrota a Nixon en las elecciones. Por desgracia, como Bender señala, esto significa que el levantamiento robot nunca va a suceder y por lo tanto Travers nunca habría sido enviado atrás en el tiempo. Por lo tanto, es una paradoja temporal resultando que Travers se borre del tiempo, deshaciendo todos los eventos del episodio. Una vez más, corriendo sin oposición, Nixon anuncia una victoria incuestionable mientras Leela y la tripulación de Planet Express se olvidan de Travers.

Recepción 

Zack Handlen de Club AV galardonado con el episodio de "B +". Centrándose en el comentario social del episodio, Handlen comentó: "Parece estar diciendo algo, sólo que no es verdad, pero todavía hay un poco de atención, y también hay robots".

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del Sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Referencias 

Episodios de Futurama
Freeman Dyson